Nowa Sloboda (ukrainisch ; russische Entsprechung /Nowaja Sloboda) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Putywl, siehe Nowa Sloboda (Putywl)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Nowa Sloboda (Dnister)